1974 wurde der Davis Cup zum 63. Mal ausgetragen. Den Titel sicherte sich die Mannschaft aus Südafrika. Der Finalgegner Indien trat aus Protest gegen die Politik des Finalgegners (Apartheid) nicht an.
Südafrika beendete damit eine seit 1937 andauernde Siegesserie der Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und Australien. Es war zudem auch das erste und bis heute einzige Finale bei dem keine Mannschaft aus Europa, Amerika oder Ozeanien teilnahm.

Nord- und Südamerikagruppe

Teilnehmer

Das Turnier 
Die Niederlage der US-Amerikaner gegen Kolumbien war die erstmalige Niederlage des amtierenden Champions im Davis Cup in der Eröffnungsrunde.

Finale

Ozeanien- und Asiengruppe

Teilnehmer

Das Turnier

Finale 
Die 327 gespielten Games sind wohl durch die Einführung des Tiebreaks ein ewiger Davis Cup Rekord

Europagruppe

Teilnehmer

Zone A

Zone B

Das Turnier

Zone A

Finale Zone A

Zone B

Finale Zone B

Finalspiele

Teilnehmer

Spielplan

Halbfinale

Finale 
Das Finale wurde nicht ausgetragen, da die indische Mannschaft sich, auf Grund der Politik Südafrikas, weigerte anzutreten.

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Website des Davis-Cups

Einzelnachweise 

1974
Tennisturnier 1974